Казбегская мышовка () — вид из рода мышовки семейства мышовковые.

Научная классификация 
Вид был впервые описан в 1986 году. Входит в эндемичную группу одноцветных мышовок Кавказа.

Распространение 
Ареал казбегской мышовки расположен в бассейне верхнего течения Терека. В России встречается в высокогорных районах Северной Осетии: в бассейне Ардона в Цейском, Мамисонском ущельях, в верховьях реки Ардон у сёл Лисри и Калак и на глетчере Кальтвер. Также обитает в Казбегском районе Грузии. В 14 км к северо-западу от посёлка Коби, в ущелье Суатиси, находится terra typica вида.

Обитает от субальпийского до нивального пояса гор на высоте от 1850 по 2200 м.

Внешний вид 
Животное средних размеров. Длина тела не превышает 65 мм. Хвост длинный, до 108,5 мм (длина превосходит длину тела в 1,4-1,7 раза). Задние лапы длинные, ступни — до 18,7 мм (длина не менее 27 % длины тела).

Спинная сторона окрашена в желтовато-серо-бурый цвет, без чёрной продольной полосы. На боках тела и морды мех жёлтого цвета, губы белёсые. Нижняя сторона головы и тела — серовато-белая с жёлтым налётом. Хвост слабо двуцветный. Пальцы и когти белые.

Единственный вид в надвиде кавказской мышовки, для которого отмечена географическая изменчивость кариотипа. В кариотипе казбегских мышовок из Северной Осетии насчитывается 40 хромосом, у особей из ущелья Суатиси в Грузии — 42 хромосомы. Число плеч аутосом — 48 и 50 соответственно.

Образ жизни 
Биология вида изучена слабо. Активность приходится преимущественно на ночь, хотя иногда проявляет активность и днём. О норах и убежищах ничего не известно. Отсутствуют и данные о спячке.

Основу рациона, как показали наблюдения в неволе, составляют различные беспозвоночные (жуки), а также растительная пища.

Размножение 
Сведения о размножении казбегской мышовки носят фрагментарный характер. Гон начинается не раньше конца мая-начала июня. Размножаются, вероятно, 1 раз в году. Сведения о размере выводка отсутствуют.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Казбегская мышовка

Мышовковые
Млекопитающие Евразии
Эндемики Кавказа
Животные, описанные в 1986 году